Epimenide di Creta – scrittore e filosofo greco antico
Epimenides – cratere lunare